Бульвар Пу́шкина — бульвары в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь А. С. Пушкина.

Украина 
 Бульвар Пушкина (Донецк)
 Бульвар Пушкина (Кременчуг)

См.  также 
 Улица Пушкина
 Проспект Пушкина